Lummus Consultants International, anciennement ABB Lummus Global et CB&I Lummus (également Lummus en abrégé) est une société active dans la conception et la construction de raffineries et d'usines pétrochimiques.  

Avec des bureaux en République tchèque, en Allemagne, en Italie, à Singapour, en Inde et aux États-Unis et soutenu par des coentreprises au Brésil, en Chine, au Nigéria, en Russie et en Arabie saoudite, elle fournit des services de gestion de projet, de conception, d'approvisionnement en pièces et de construction. Le 16 novembre 2007, la société a été acquise par CB&I (Chicago Bridge and Iron) d'ABB . 

L'entreprise est la propriété depuis 2018 de McDermott International. 

Son propriétaire, placé en faillite, doit se séparer d'elle en 2020, la cédant à un consortium composé de Rhône Group, société de Capital-investissement américaine et Haldia Petrochimical, géant de la pétrochimie Indien, pour 2.7 Milliards de $.

La succursale néerlandaise de Beatrixlaan à La Haye compte entre 500 et 1000 employés. Initialement, Lummus a loué un immeuble à Van den Broek et Bakema sur le Kalvermarkt, puis un bureau sur l'Oosteinde (Voorburg) et l'Oostduinlaan.

Lien externe 

 Site Web Lummus Consultants International 

Entreprise de l'énergie ayant son siège aux Pays-Bas
Extraction pétrolière
Entreprise de l'énergie ayant son siège aux États-Unis
Raffinage du pétrole